Out of Tune – brytyjski serial komediowy dla młodzieży
 Out of Tune – polski zespół muzyczny
 Out of Tune – album Out of Tune
 Out of Tune – album Mojave 3